MJT steht für:
 Museum of Jurassic Technology
 Flughafen Mytilini (IATA-Code), Flugfeld von Mytilini, Lesbos, Griechenland
 Mex-Jet (ICAO-Code), mexikanische Fluggesellschaft

Mjt steht für:
 Monoiodtyrosin

mjt steht für:
 Malto (ISO-639-3-Code), im Norden Indiens gesprochene dravidische Sprache

Abkürzung